Marietta est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Marietta, un prénom féminin diminutif de  ou de Marie, fêté le 6 juillet en l'honneur de  Maria Goretti (° 1890 - † 1902), dite sainte Marietta.

Il a pour variantes Marieta, Marietou et .

Musique 
 Marietta, chanteur et guitariste français.

Toponyme

États-Unis 
 Marietta, petit village du comté de Robeson, dans l'État de Caroline du Nord ;
 Marietta, localité de l'État de Floride ;
 Marietta, ville siège du comté de Cobb, dans l'État de Géorgie ;
 Marietta, petit village du comté de Fulton, dans l'État de l'Illinois ;
 Marietta, petit village du comté de Lac qui Parle, dans l'État du Minnesota ;
 Marietta, petit village du comté de Prentiss, dans l'État du Mississippi ;
 Marietta, localité de l'État de New York ;
 Marietta, ville siège du comté de Washington, dans l'État de l'Ohio, avec les vestiges précolombiens Marietta Earthworks ;
 Marietta, ville siège du comté de Love, dans l'État de l'Oklahoma ;
 Marietta, census-designated place du  comté d'Adair, dans l'État de l'Oklahoma ;

 Marietta, ville du comté de Lancaster, dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 Marietta, petit village du comté de Cass, dans l'État du Texas ;
 Marietta, village du comté de Crawford, dans l'État du Wisconsin ;
 Marietta-Alderwood, ville du comté de Whatcom, dans l'État de Washington ;
 Slater-Marietta, ville du comté de Greenville, dans l'État de Caroline du Sud.

Marque 
 Martin Marietta, Martin Marietta Corporation, une ancienne entreprise américaine.

Zoologie 
 Marietta, un genre d'insectes hyménoptères de la famille des Aphelinidae.

Notes et références 

Homonymie de toponyme